Vinicka je lahko:
 Vinicka, Prijepolje (Srbija)
 Vinicka, Črna gora